Personen
Ludwig van Beethoven, een overleden Duitse componist
Josyne van Beethoven, een vermeende Vlaamse heks

Media
 Beethoven (franchise), een filmreeks over de gelijknamige hond
Beethoven (film), een film uit 1992
Beethoven's 2nd, een film uit 1993
Beethoven: The Animated Series, televisieserie gebaseerd op de voorgaande twee films
Beethoven's 3rd, een film uit 2000
Beethoven's 4th, een film uit 2001
Beethoven's 5th, een film uit 2003
Beethoven's Big Break, een reboot van de serie uit 2008
Beethoven's Christmas Adventure, een film uit 2011
Beethoven's Treasure Tail, een film uit 2014
Copying Beethoven, een film uit 2006

Geografische plaatsen
Beethovenstraat, een straat in Amsterdam-Zuid
Beethovenbrug, een brug in bovenvermelde straat
Apollobuurt, een wijk rond bovenvermelde straat, wordt ook wel Beethovenbuurt genoemd
Beethoven (project), een deelplan van de Amsterdamse Zuidas

Muziek
Beethoven Quartet, een voormalig Russisch strijkkwartet
Beethoven (I Love to Listen To), een single van Eurythmics uit 1987
The Young Beethoven, een album uit 1990

Boeken
Neue Beethoven-Gesamtausgabe, een uitgave van alle werken van bovenvermelde componist

Spoorwegen
Van Beethoven (spoorwegen), een voormalige,Europese internationale trein voor de verbinding Amsterdam - Frankfurt

Biologie
Beethovena, een geslacht van vliesvleugeligen uit de familie Encyrtidae
Beethovena longifasciata, de soort van bovenvermeld geslacht